Surface puede referirse a:
 Surface (serie de televisión), serie de televisión estadounidense de ciencia ficción;
 Microsoft PixelSense, sistema operativo;
 Microsoft Surface, gama de dispositivos modernos diseñados por Microsoft.

Enlaces externos